Константи́н Руде́нко:
 Руденко, Константин Александрович (род. 1967) — российский археолог, специалист музейного дела.
 Руденко, Константин Валерьевич (род. 1981) — казахстанский и российский хоккеист.